Alter Bach ist der Name folgender Gewässer:

 Alter Bach, historischer Name in der Gemarkung von Stetten im Remstal des Stettener Haldenbachs, linker Hauptstrang-Oberlauf des Haldenbachs (zur Rems bei Endersbach) bis zur Seemühle, Stetten im Remstal, Gemeinde Kernen im Remstal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Alter Bach (Kleiner Bach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Kleinen Bachs (zum Kraichbach) bis in Bad Mingolsheim, Gemeinde Bad Schönborn, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Alter Bach (Kleiner Michelbach), rechter Zufluss des Kleinen Michelbachs (zum Oberlauf Großer Michelbach der Großen Mühl) bei Kleingsenget, Gemeinde Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Alter Bach (Lieser), linker Zufluss der Lieser (zur Mosel) bei Plein, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Alter Bach (Rhein), rechter Zufluss des Mittelrheins in Linz am Rhein, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Alter Bach (Riedbach), linker Zufluss des Riedbachs (zum Körbelbach oder Körbeltalbach, zur Biber, zum Hochrhein) nach Tengen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Alter Bach, andere Namensform des Alterbachs, rechter Zufluss der Salzach in Salzburg, Bundesland Salzburg
 Alter Bach (Schlangenbrückerbach), rechter Zufluss des Schlangenbrückerbachs (zum Arnbach, zur Wallhalb) bei Obernheim, Gemeinde Obernheim-Kirchenarnbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Alter Bach (Schwarzaubach), rechter Zufluss des Schwarzaubachs (zur Mur) an der Lipscher Mühle, Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Alter Bach (Sieg), linker Zufluss der Sieg in Alzenbach, Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Alte Bach
 Alter Graben
 Alterbach
 Altersbach
 Der Alte Bach, Abschnittsname des Hardtbach (Rhein) im Stadtteil Lessenich/Meßdorf von Bonn, Nordrhein-Westfalen